William Chambers kan syfta på flera personer, bland andra:

 William Chambers (arkitekt), Sir William, (1723-96), svensk-brittisk hovarkitekt
 William Chambers (förläggare) (1800-83), en skotsk författare, förläggare och bokhandlare